Volare Airlines (Italië)
Volare Airlines (Oekraïne)